Ел Моралито има више значења:

 Ел Моралито (Јуририја), насеље у савезној држави Гванахуато у Мексику
 Ел Моралито (Котастла), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Моралито (Тијера Бланка), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику
 Ел Моралито (Веракруз), насеље у савезној држави Веракруз у Мексику